Яков Бейлинсон:
 Бейлинсон, Яков Лазаревич — советский книговед, литературовед.
 Бейлинсон, Яков Львович (1906—1950) — генерал-директор морского флота, кавалер двух орденов Ленина.